Премьера двадцать пятого сезона классических серий британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто» состоялась 5 октября 1988 года, с выходом на экраны первого эпизода серии «Поминовение далеков». Сезон завершился 4 января 1989 года показом последнего эпизода серии «Величайшее шоу в галактике».

Актёрский состав

Основной 
 Сильвестр Маккой в роли Седьмого Доктора
 Софи Олдред в роли Эйс

Повторяющийся 
 Терри Моллой в роли Давроса.

В серии «Поминовение далеков» в последний раз появился Терри Моллой, один из актёров, воплотивших на экране образ Давроса. В следующий раз создатель далеков вновь вернётся только в 2008 году, в серии «Украденная Земля», в которой его роль исполнит Джулиан Блич.

Приглашённый 
Джон Лисон, ранее озвучивший робособаку К-9, присоединился к актёрскому составу серии «Поминовение далеков». На этот раз его голосом заговорили далеки, основные антагонисты серии. Также в эпизодах серии «Серебряная Немезида» можно увидеть Кибер-лидера, роль которого вновь исполнил Дэвид Бэнкс.

Список серий 
Сезон транслировался один раз в неделю, в среду вечером.

При создании 25 сезона сценаристы руководствовались схемой, которая среди фанатов «Доктора Кто» стала известна как «Генеральный план Картмела». Суть этой схемы заключалась в том, что, по мнению редактора сценариев Эндрю Картмела, в ходе событий предыдущих сезонов часть предыстории Доктора была утеряна. Поэтому Картмел вместе со сценаристами Беном Аароновичем и Марком Платтом предложил начиная с данного сезона делать отсылки к прошлому Доктора и намекать на возможность того, что Повелитель времени гораздо более могущественен, чем люди могут себе представить.

Показ 
Весь сезон транслировался на канале BBC One c 5 октября 1988 года по 4 января 1989 года. Первоначально все серии планировалось показать в порядке производства, то есть серия «Величайшее шоу в галактике» должно было выйти после серии «Поминовение далеков». Однако позднее премьера сезона была перенесена с 7 сентября на 5 октября из-за Летних Олимпийских игр в Сеуле. В результате Нэйтан-Тёрнер, продюсер сериала, изменил порядок серий: «Поминовение далеков» вышла, как и планировалось, первой, «Серебряная Немезида» стартовала 23 ноября, в 25-ю годовщину «Доктора Кто», а «Патруль счастья» и «Величайшее шоу в галактике» фактически поменялись местами друг с другом.

DVD-релизы 
Все серии 25 сезона классического «Доктора Кто» вышли на DVD в основном в период между 2001 и 2012 годами.

Книги

Примечания

Комментарии

Источники 

Сезоны телесериала «Доктор Кто»
Серии с Седьмым Доктором
Списки:Доктор Кто